Angelo Spanio – calciatore italiano
 Angelo Spanio – politico italiano